Контошинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Косихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Контошино.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1397 человек, в том числе 674 мужчины и 723 женщины.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 4 населённых пунктов:

 Упразднённые населённые пункты
Разъезд 44 км (не позднее 2015 года)

Разъезд Косиха

Примечания 

Муниципальные образования Косихинского района
Сельские поселения Алтайского края